Бараненко — славянская фамилия. 

 Бараненко, Владимир Яковлевич (1923—1975) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).
 Бараненко, Ирина Сергеевна (род. 1980) — российская баскетболистка.